Le mot lucidus est le nominatif masculin singulier d'un adjectif latin signifiant « clair, brillant ».

En taxonomie, lucidus est employé comme épithète spécifique ou comme nom sous-spécifique. Pour les espèces et sous-espèces concernées, voir la liste générée automatiquement.

Épithète spécifique